Футбо́льный клуб РАФ Е́лгава () — бывший латвийский футбольный клуб из города Елгава.

История 
Футбольный клуб РАФ был основан в начале 2001 года, и, благодаря решению Латвийской футбольной федерации, клубу сразу же было предоставлено место в Первой лиге Латвии. Новообразованный клуб не имел никакого отношения к ранее существовавшему заводу РАФ. 

РАФ в Первой лиге провёл три сезона, с 2001 по 2003 год, и в то время являлся сильнейшим клубом Елгавы. В начале 2004 года РАФ объединился с другой елгавской командой «Виола», основав футбольный клуб «Елгава».

Результаты выступлений

Примечания 

Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спортивные клубы Елгавы